Karl XV. (vollständiger Name Karl Ludvig Eugen Bernadotte; * 3. Mai 1826 im Stockholmer Schloss, Stockholm; † 18. September 1872 in Malmö) war König von Schweden und als Karl IV. König von Norwegen von 1859 bis 1872. Er führte die Regierungsgeschäfte bereits als Kronprinz ab dem 25. September 1857, nachdem sein Vater schwer erkrankt war.

Leben 

Karl XV. war der älteste Sohn von Oskar I. von Schweden und dessen Gemahlin Josephine Beauharnais. 1856 wurde er Vizekönig von Norwegen.

Karl war Anhänger der Idee von einer Einheit Skandinaviens, des Skandinavismus. In den Grenzstreitigkeiten Dänemarks mit Deutschland versprach er Dänemark Unterstützung, wurde aber in diesem Ansinnen vom Parlament überstimmt, als Dänemark 1863/1864 trotz des sich anbahnenden Konfliktes mit dem Deutschen Bund und Preußen an der Novemberverfassung von 1863 festhielt, die eine gemeinsame Verfassung für Dänemark und das dänische Lehensgebiet Schleswig vorsah und somit einen Bruch des Londoner Protokolls von 1852 darstellte – und so letztlich die Bundesexekution Holsteins 1863 und den Deutsch-Dänischen Krieg 1864 mit auslöste. Während seiner Regierung wurde der alte Ständereichstag zum Zweikammerparlament 1865/66 umgestaltet. Karl galt als lebenslustiger und extravaganter Charakter mit künstlerischem Talent. Seine politische Durchsetzungsfähigkeit war gering, nicht zuletzt, weil er schnell wechselnde Interessen verfolgte. Die bestimmende Gestalt der schwedischen Politik dieser Zeit wurde der erste Premierminister Louis De Geer.

Karl XV. war als Liebhaber verschiedener Frauen bekannt, seine eigene Frau vernachlässigte er. Damit fügte er dem Ansehen der Krone schweren Schaden zu. Denn im 19. Jahrhundert wurden königliche Affären von der Öffentlichkeit nicht mehr in gleicher Weise übersehen bzw. hingenommen wie noch im Jahrhundert zuvor.

Da die Tochter und der uneheliche Sohn Karls XV. nicht thronerbberechtigt waren, folgte ihm sein Bruder Oskar auf den Thron. König Karl XV. liegt in der Stockholmer Riddarholmskyrkan begraben.

Fortleben 
Der Komponist August Söderman schrieb auf seinen Tod einen Trauermarsch. Die Liebschaften Karls XV. wurden in einer am 26. Juli 2016 vom ZDF ausgestrahlten Dokumentation mit dem Titel Königliche Dynastien: Die Bernadottes thematisiert.

Ehe und Nachkommen 
Am 19. Juni 1850 heiratete Karl in der Stockholmer Storkyrkan Luise von Oranien-Nassau, älteste Tochter des Prinzen Friedrich von Oranien-Nassau und dessen Gemahlin Luise von Preußen.

Aus der Ehe gingen zwei Nachkommen hervor:
 Luise Josephine (* 31. Oktober 1851; † 20. März 1926) ⚭ 1869 Friedrich VIII., König von Dänemark. Bis heute sind ihre Nachkommen die Monarchen von Dänemark. Über ihren Sohn Haakon VII. wurde sie auch Stammmutter des Norwegischen Königshauses.
 Carl Oscar (* 14. Dezember 1852; † 13. März 1854); Herzog von Södermanland

Sein unehelicher Sohn Carl Rudolf Bernadotte Nordenstam (1863–1942) wurde ein bekannter Zauberkünstler in Norwegen.

Vorfahren

Weblinks 

 runeberg.org

Einzelnachweise 

König (Norwegen)
König (Schweden)
Familienmitglied des Hauses Bernadotte
Oskar I. (Schweden)
Freimaurer (19. Jahrhundert)
Freimaurer (Norwegen)
Ritter des Ordens Karls XIII.
Träger des Seraphinenordens
Großkreuz des Wasaordens
Träger des Elefanten-Ordens
Träger des Leopoldsordens (Großkreuz)
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (Spanien)
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Großkommandeur des Dannebrogordens
Person (Stockholm)
Schwede
Geboren 1826
Gestorben 1872
Mann